Rame ist in der Geographie:
 Rame (Halbinsel) im südöstlichen Cornwall
 Rame (Maker-with-Rame), Dorf auf der Halbinsel Rame in der Gemeinde Maker-with-Rame im südöstlichen Cornwall
 Rame (Wendron), Dorf in der Gemeinde Wendron im südwestlichen Cornwall
 Rame (Lääneranna), ein Dorf in der Gemeinde Lääneranna in Estland
 Rame (Gallia), antiker Ort in Gallia Narbonensis, nahe dem heutigen La Roche-de-Rame im Département Hautes-Alpes in Frankreich
 Rame Head (Cornwall), ein Landvorsprung auf der Halbinsel Rame in Cornwall
 Rame Head (Victoria), ein Landvorsprung im östlichen Victoria in Australien

Rame oder Ramé ist Familienname folgender Personen:
 Adriana Rame (* 1940), italienische Schauspielerin
 Alice Ramé (* 1997), französische Tennisspielerin
 Franca Rame (1929–2013), italienische Theatermacherin und Politikerin
 Ulrich Ramé (* 1972), französischer Fußballtorwart

Rame bezeichnet auch
 Rame (Einheit), ein altes französisches Zählmaß

Siehe auch:
 Laurentius Ramée (1560–1613), österreichischer Generalobrist